

Населені пункти та їхні частини
 Любомеж — місто в Львувецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Любомеж — гміна в Львувецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Любомеж — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Любомеж — село в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Любомеж — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Любомеж — осада в гміні Олешичі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки